Департамент Индепенденсия  () — департамент в Аргентине в составе провинции Ла-Риоха.

Территория — 7120 км². Население — 2427 человек. Плотность населения — 0,30 чел./км².

Административный центр — Паткия.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Ла-Риоха.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Чилесито
на северо-востоке — с департаментом Ла-Риоха
на востоке — с департаментом Хенераль-Анхель-В.Пеньялоса
на юге — с департаментом Хенераль-Хуан-Факундо-Кирога
на юго-западе — с провинцией Сан-Хуан
на северо-западе — c департаментом Коронель-Фелипе-Варела

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Ла-Риоха